MTV Music Awards 2018 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2018
 MTV Video Music Awards 2018

Siehe auch:

 MTV Movie & TV Awards 2018